Rudolf Krause – politico tedesco, nato nel 1894
 Rudolf Karl Krause – pilota automobilistico tedesco, nato nel 1907
 Rudolf Krause – calciatore tedesco, nato nel 1927
 Rudolf Krause – politico tedesco, nato nel 1939
 Rudolf Karl Krause – politico tedesco, nato nel 1946
 Rudolf Krause – attore tedesco, nato nel 1964

Pagine correlate 
 Krause